Jméno a příjmení Václav Lavička má více nositelů:

 Václav Lavička (fotbalista) (1958–2014) – český fotbalista, v 80. letech 20. století hráč TJ Rudá Hvězda Cheb
 Václav Lavička (fotbalista Plzně) (1919–1993) – český fotbalista
 Václav Lavička (matematik) (1846–1911) – český matematik
 Václav Lavička (politik) (1918–1985) – český a československý politik, poválečný poslanec za KSČ
 Václav Lavička (programátor) – český programátor, autor programu Apollon